Торнадисос-де-Авила () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 95,47 км². Население — 414 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы